Sewastjanowa () ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Alexandrowna Sewastjanowa (1874–1907), russische Revolutionärin
 Karolina Andrejewna Sewastjanowa (* 1995), russische Rhythmische Sportgymnastin und Olympiasiegerin

Siehe auch:
 Sewastjanow, männliche Form des Nachnamens